Мумія — збережене бальзамуванням тіло.

Археологія
 Ата (мумія) — невелика, близько 15 см, жіноча людська мумія, знайдена в 2003 році в покинутому селищі Ла-Нория в пустелі Атакама. 
 Клад-Халланські мумії () — археологічний пам'ятник на острові Саут-Юйст на Зовнішніх Гебридських островах у Шотландії.
 Манчестерська мумія () — прізвисько, яке отримали муміфіковані рештки Ганни Безвік.
 Мумії гуанчі — муміфіковані тіла давніх жителів Тенерифе (Канарських островів).
 Мумія Хуаніта () — добре збережена мумія інкської дівчинки, що виявлена в 1995 році.
 Таримські мумії — муміфіковані тіла європеоїдів, що збереглися в посушливих умовах пустелі Такла-Макан.

Географія
 Хребет мумії () — гірський хребет на півночі штату Колорадо, США.

Література та мистецтво

Книги
 Мумія, або Рамзес Проклятий () — роман 1989 року американської письменниці Енн Райс.

Музика
  () — американська панк-група.
 Мумій Троль — радянський та російський рок-гурт із Владивостока.

Серіали
 Мумія () — американський мультсеріал, створений Universal Cartoon Studios.
 Мумія на Східному Експресі () — восьмий епізод восьмого сезону британського науково-фантастичного телесеріалу «Доктор Хто».

Фільми
 Мумія (, 1932) — американський художній фільм Карла Фройнда.
 Рука мумії () — американський пригодницький фільм жахів режисера Крісті Кебенна 1940 року.
 Мумія () — англійський фільм жахів 1959 року.
 Мумія: Принц Єгипту () — британсько-американський фільм жахів 1998 року.
 Мумія (серія фільмів) () — американський серіал пригодницьких фільмів від кінокомпанії Universal.
 Мумія () — американський фентезійний пригодницький бойовик 1999 року.
 Мумія повертається () — американський пригодницький фільм 2001 р., продовження фільма Мумія (1999).
 Мумія: Гробниця імператора-дракона () — американський пригодницький фільм 2008 р., продовження фільмів Мумія (1999) і Мумія повертається (2001).
 Мумія: Приречені () — кінофільм режисера Кардоне Дж.С., що вийшов на екрани в 2004 році.
 7 мумій () — американський фільм жаху/трилер 2006 р. режисера Ніка Квестеда.
 Мумія () — американський пригодницький гостросюжетний фільм, знятий Алексом Куртцманом в 2017 році.

Люди із прізвищем
 Мумія Абу-Джамал (, нар. 24 квітня 1954) — афроамериканець, колишній активіст Чорних пантер.

Інше використання
 Мумія — червоний природний пігмент.

Див. також
 Мумійо — природний продукт, органо-мінеральна речовина.

Примітки